Eicherscheid (Bad Münstereifel)
Eicherscheid (Simmerath)